Der Kanton Raon-l’Étape ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Épinal und Saint-Dié-des-Vosges, im Département Vosges und in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen); sein Hauptort ist Raon-l’Étape.

Lage  
Der Kanton liegt im Nordosten des Départements Vosges.

Geschichte 
Der Kanton entstand 1790. Bis 2015 gehörten neun Gemeinden zum Kanton Raon-l’Étape. Die Neuordnung der Kantone am 1. Januar 2015 brachte eine Erweiterung um 31 Gemeinden aus den Kantonen Senones (alle 18 Gemeinden) und Rambervillers (13 der 29 Gemeinden).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 40 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Raon-l’Étape die neun Gemeinden Allarmont, Celles-sur-Plaine, Étival-Clairefontaine, Luvigny, Nompatelize, Raon-l’Étape, Raon-sur-Plaine, Saint-Remy und Vexaincourt. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 122,15 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 8822.

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der vier Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Benoît Pierrat/Roseline Pierrel (beide DVG) gegen Sabrina Romary/Dominique Thomas (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 52,26 % (Wahlbeteiligung:51,03 %).

Seit 1945 hatte der Kanton folgende Abgeordnete im Rat des Départements:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Porträt des Kantons

Kanton im Département Vosges